Żyraków (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Subkarpaten, in powiat Dębicki
 Żyraków (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente